Oleg Grigoriev est le nom de plusieurs personnalités :
 Oleg Grigoriev (boxe anglaise) (né 1937), un boxeur soviétique ;
 Oleg Grigoriev (poète) (1943–1992), un poète et artiste russe et soviétique.